Because the Night – singolo di Patti Smith del 1978
 Because the Night – singolo dei CO.RO. del 1992, cover dell'omonimo brano di Patti Smith
 Because the Night – singolo dei 10,000 Maniacs del 1993, cover dell'omonimo brano di Patti Smith
 Because the Night – singolo dei Cascada del 2008, cover dell'omonimo brano di Patti Smith
 Because the Night – singolo dei Garbage del 2013, cover dell'omonimo brano di Patti Smith 
 Perché la notte  (Because the Night) – romanzo di James Ellroy del 1984